René Bonnet peut désigner :
  (1887-1976), général français ;
 René Bonnet (1904-1983), chef d'entreprise français dans le secteur de l'automobile ;
 René Bonnet (1880-?), footballeur international français ;
 Herboné, de son vrai nom René Bonnet (1905-1998), dessinateur de bande dessinée français.